KK steht für:
 KK (Sänger) (1968–2022), bürgerlich Krishna Kumar Kunnath, indischer Sänger
 Kartoffelkanone, eine Hobby-Kanone, die Druckluft oder statt Schießpulver ein Gas-Luft-Gemisch bzw. ein Aerosol als Treibladung benutzt
 Kernkapital, siehe Eigenmittel (Kreditinstitut)
 Kernkraft, siehe Kernenergie
 Kirchenkantate, siehe Kantate
 Kirchenkreis
 KK-Theorie, eine mathematische Theorie
 Kleinkaliber
 Kolorektales Karzinom
 Komplementärkontrast, einer der sieben Farbkontraste
 Konfliktkommission
 Konnektivitätskoordination, die veraltete DENIC-Bezeichnung für das Verfahren zum Wechsel des Providers einer Domäne (neuer Name: ChProv)
 Korinthenkacker
 Korvettenkapitän
 Kota Kinabalu, ein Ort in Ostmalaysia
 Kraftklub 
 Krankenkasse
 Kreditkarte
 Kreiskasse 
 Kriminalkommissar, siehe Polizeikommissar
 Kugelkoordinaten
 UEFA-Fünfjahreswertung#UEFA-Klub-Koeffizient, ein Wertungssystem der UEFA für Fußballvereine
 AtlasGlobal (IATA-Code), türkische Fluggesellschaft
 Leav Aviation (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Köln Hauptbahnhof (DS100-Code)

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Viersen (für Kempen-Krefeld)
 Griechenland: Rodopi (Regionalbezirk) (nur Motorräder)
 Irland: County Kilkenny
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken
 Österreich: Konsul im Land Kärnten
 Slowakei: Okres Kežmarok
 Slowenien: Krško, deutsch: Gurkfeld
 Vereinigtes Königreich: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)

K.K. steht für:
 Kabushiki-gaisha, Unternehmensform im japanischen Recht

kk steht für:
 kasachische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-1
 alles klar, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)

k. k. steht für:
 kaiserlich-königlich, stand im Kaisertum Österreich bis zum Österreichisch-Ungarischen Ausgleich im Jahr 1867 für die Behörden und staatlichen Einrichtungen des gesamten Reiches

Abkürzung